„Rjanyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Rjanyj” – niszczyciel typu Sokoł z końca XIX wieku i I wojny światowej (ex-„Sowa”), a następnie w służbie fińskiej jako S1
 „Rjanyj” – niszczyciel proj. 7 z II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów